L' Australian Open 2012 est l'édition 2012 de l'Australian Open, qui est un tournoi Gold 50 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Canberra du 13 au .

La championne du monde Nicol David remporte son second titre face à Laura Massaro.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Australian Open
 Open d'Australie masculin de squash 2012
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2012
PSA World Series 2012
Compétition de squash à Canberra
Sport en Australie en 2012
Sport en août 2012